Elefantenrüssel bezeichnet:
 den Rüssel eines Elefanten
 in der Industrierobotik einen flexiblen Manipulatorarm
 in der Paläographie und in der Druckersprache einen ausladenden Anschwung eines Großbuchstabens, siehe Elefantenrüssel (Typografie)
 in der Astronomie eine fadenförmige Ausfransung eines Gasnebels

Siehe auch:
 Elefantenrüsselnebel, ein astronomisches Objekt